La ciudad de Roma ha sufrido distintos saqueos a lo largo de la historia, los cuales pueden estar vinculados o referidos a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Saqueo de Roma (387 a. C.), tras la batalla de Alia, que resultó victoriosa para los galos.
 Saqueo de Roma (410), por la acción de rapiña llevada a cabo por los visigodos, comandados por Alarico I, tras expugnar los muros de la urbe.
 Saqueo de Roma (455), segundo de los tres saqueos de Roma llevados a cabo por los pueblos bárbaros, que en esta oportunidad (año 455) se levantaron en guerra contra Petronio Máximo (quien fuera emperador romano durante unas pocas semanas, precisamente en el año 455).
 Saqueo de Roma (472), oportunidad en la que Ricimero se presentó ante Roma con un ejército de germanos, proclamando emperador a Anicio Olibrio (el candidato que Ricimero y Genserico habían apoyado anteriormente) ; tras un asedio de tres meses, se logró tomar Roma el 1 de julio de 472, y entonces Antemio fue asesinado por la propia mano de Ricimero. Roma fue saqueada y destruida por los propios soldados de Ricimero.
 Saqueo de Roma (546), saqueo de esa ciudad llevado a cabo por los ostrogodos, comandados por el rey godo Totila, durante la Guerra Gótica entre los ostrogodos y el Imperio bizantino.
 Saqueo de Roma (846), llevado a cabo por tropas sarracenas, durante la noche entre el 24 y 25 de agosto de 846, oportunidad en la que piratas sarracenos, tras atacar y saquear Centumcellae, Portus, y Ostia, se dirigieron a Roma, aunque incapaces de traspasar las murallas de la ciudad, de todas maneras destruyeron y saquearon todo lo que quedaba fuera, aunque consiguiendo penetrar y saquear las basílicas de San Pedro y San Pablo.
 Saqueo de Roma (1084), ocurrió cuando, el papa Gregorio VII, refugiado en el Castillo Sant'Angelo, pidió ayuda a los normandos capitaneados por Roberto Guiscardo, para enfrentar a Enrique IV, quien frente a esto abandonó Roma, oportunidad en que esa ciudad fue sometida a saqueo e incendiada por parte de los ejércitos normandos, acción que desencadenó el levantamiento de los propios romanos contra el papa Gregorio.
 Saqueo de Roma (1527), realizado por el ejército imperial de Carlos I de España y V de Alemania.

Otros 
 Sitio de Roma ; o
 Toma de Roma (1870), por las tropas del Reino de Italia, y anexión al mismo.

Historia de la ciudad de Roma